Вікторія Азаренко була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась перед чвертьфінальним матчем.
Марія Шарапова виграла свій другий титул Індіан Веллс, перемігши у фіналі чемпіонку 2011 року Каролін Возняцкі з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.
{{columns-list|2|
  Вікторія Азаренко ''(чвертьфінал, знялась через травму правої щиколотки)
  Марія Шарапова (переможниця)
  Агнешка Радванська (4-те коло)
  Анджелік Кербер (півфінал)
  Петра Квітова (чвертьфінал)
  Сара Еррані (чвертьфінал)
  Саманта Стосур (чвертьфінал, знялась через травму правої литки)
  Каролін Возняцкі (фінал)
  Маріон Бартолі (4-те коло)
  Надія Петрова (4-те коло)
  Ана Іванович (3-тє коло)
  Домініка Цібулкова (3-тє коло)
  Марія Кириленко (півфінал)
  Роберта Вінчі (3-тє коло)
  Слоун Стівенс (2-ге коло)
  Луціє Шафарова (2-ге коло)
  Катерина Макарова (2-ге коло)
  Єлена Янкович (2-ге коло)
  Клара Закопалова (4-те коло)
  Сє Шувей (2-ге коло)
  Юлія Гергес (3-тє коло)
  Варвара Лепченко (2-ге коло)
  Таміра Пашек (2-ге коло)
  Мона Бартель (4-те коло)
  Карла Суарес Наварро (3-тє коло)
  Анастасія Павлюченкова (2-ге коло)
  Сорана Кирстя (3-тє коло)
  Кірстен Фліпкенс (3-тє коло)
  Олена Весніна (3-тє коло)
  Яніна Вікмаєр (3-тє коло)
  Ярослава Шведова (2-ге коло)
  Пен Шуай (3-тє коло)
}}

 Сітка 

 Фінальна частина 

 Верхня половина 

 Секція 1 
{{Теніс16 3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4= Четверте коло

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= С Форец Гакон
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=4
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Д Гантухова
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=3
|RD1-score04-3=6

|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= Е Світоліна
|RD1-score05-1=0
|RD1-score05-2=0
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= М Мікулеску
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed11=WC
|RD1-team11= Б Маттек-Сендс
|RD1-score11-1=7
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=1
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Дж Гемптон
|RD1-score12-1=5
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=6

|RD1-seed13=
|RD1-team13= У Радванська
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= А Рус
|RD1-score14-1=3
|RD1-score14-2=3
|RD1-score14-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= В Азаренко
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Д Гантухова
|RD2-score02-1=4
|RD2-score02-2=1
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= М Мікулеску
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=3
|RD2-seed04=28
|RD2-team04= К Фліпкенс
|RD2-score04-1=4
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=20
|RD2-team05= С Шувей
|RD2-score05-1=3
|RD2-score05-2=3
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= Дж Гемптон
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= У Радванська
|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=15
|RD2-team08= С Стівенс
|RD2-score08-1=3
|RD2-score08-2=4
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= В Азаренко
|RD3-score01-1=3
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=6
|RD3-seed02=28
|RD3-team02= К Фліпкенс
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=3
|RD3-score02-3=0

|RD3-seed03=
|RD3-team03= Дж Гемптон
|RD3-score03-1=0
|RD3-score03-2=64
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=
|RD3-team04= У Радванська
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=77
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=1
|RD4-team01= В Азаренко
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=
|RD4-team02= У Радванська
|RD4-score02-1=3
|RD4-score02-2=1
|RD4-score02-3=
}}

Секція 2

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 8

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  '''Штефані Феґеле

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

BNP Paribas Open 2013
BNP Paribas Open